Wigierska Kolej Wąskotorowa
 WKW Wilk – karabin
 WKW – misja pokojowa
 Warszawskie Koleje Wąskotorowe